Национальный чемпионат I 1986/1987 () — 85-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1986/1987
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1986 году
Спорт в Венгрии в 1987 году